О́льга Ю́рьевна Сергаева (8 марта 1977, Тольятти, Самарская область) — российская футболистка, защитница, тренер. Выступала за сборную России. Мастер спорта России.

Карьера 
Воспитанница ФК «Торпедо» (Тольятти), Первый тренер Михаил Рыжиков. На клубном уровне выступала за команды «Торпедо»/«Лада» (Тольятти), «Рязань-ВДВ», «Звезда-2005» (Пермь) и подмосковные «Россиянку» и «Зоркий».

Со сборной России участвовала в чемпионате мира 2003 года.

Игровую карьеру завершила в 2011 году, желая посвящать больше времени семье. По состоянию на 2011 год тренировала молодёжный состав клуба «Зоркий».

Достижения

Командные 
 7-кратная чемпионка России (1999, 2005, 2006, 2007, 2008) 2009 и 2010.
 6-кратная обладательница Кубка России (1998, 2002, 2005, 2006, 2007, 2010)
 2-кратный серебряный и бронзовый призёр чемпионата России
 Финалистка Кубка УЕФА (2009, в составе «Звезды»)

Личные 
 Мастер спорта России

Примечания

Ссылки 
 Интервью с Ольгой Сергаевой
 Профиль на сайте womenfootball.ru
 
 Профиль на сайте РФС

Мастера спорта России
Футболистки России
Игроки женской сборной России по футболу
Игроки ЖФК «Лада»
Игроки ЖФК «Рязань-ВДВ»
Игроки ЖФК «Россиянка»
Игроки ЖФК «Звезда-2005»
Игроки ЖФК «Зоркий»
Футбольные тренеры России